«Лумеццане» () — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Высшем дивизионе Профессиональной лиги, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан в 1948 году. Домашние матчи проводит на арене «Нуово Стадио Комунале», вмещающем 4 150 зрителей. «Лумедзане» никогда в своей истории не поднимался в Серию А и Серию Б, лучшим достижением клуба в Серии С1 стало 2-ое место в сезоне 2003/04.

Текущий состав

Известные игроки 

  Марио Балотелли
  Мануэль Беллери
  Франческо Бенусси
  Кристиан Брокки
  Симоне Индзаги
  Марко Кассетти
  Алессандро Матри

Известные тренеры 
  Элио Густинетти
  Леонардо Меникини

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Футбольные клубы Италии
ФК «Лумеццане»